Тирасполь (, ) — многозначный термин.

 Тирасполь — город на юго-востоке Европы на левом берегу Днестра.
 Тирасполь (аэродром) — военный аэродром в столице Приднестровья.
 Тирасполь (кинотеатр) — единственный кинотеатр в Тирасполе.
 Тирасполь (станция) — станция и единственный железнодорожный вокзал Тирасполя.
 Тирасполь (футбольный клуб) — молдавский футбольный клуб из одноимённого города.
 Тирасполь(Микрорайон) - Микрорайон на окраине Витебска, бывшая деревня.